O Torneio de Abertura de Santo Antão Norte de 2018 foi a 14a temporada de Associação Regional de Futebol de Santo Antão Norte (ARFSAN), competição de futebol  O número de clubes de temporada foi 10, seis em Primeira Divisão e quatros (trěs participando) em Segunda Divisão e foi o último com dois divisões.

O campeão do torneio foi o Rosariense Clube e conqustou o cinco título, venceu.

O golos totais finalizaram 33.

Clubes

Primeira Divisão
Beira-Mar (Ribeira Grande)
Foguetões
Paulense Desportivo Clube (Paul)
UD Santo Crucifixo
Sinagoga (Santo Antão)
Rosariense Clube de Ribeira Grande

Segunda Divisão
 Irmãos Unidos - Paúl
UD Janela
São Pedro  (Santo Antão) (Vale de Garça)
Solpontense Futebol Clube (Ponta do Sol)
UD Torreense

Resumo da Temporada
A edição 2018 da Taça de Associação Regional (ou Insular) teve o Rosariense Clube

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: AD São Pedro Apóstolo

Estatísticas
Melhor vitória::
  Santo Crucifixo 4-1 Solpontense (24 de novembro)
  Beira Mar 4-1 Solpontense (1 de dezembro)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de Santo Antão Norte de Futebol á site de FCF
 

Santo Antao Norte Associacao